Une sierra (mot espagnol qui signifie « scie ») est équivalent en espagnol à un massif de montagnes ou parfois à une chaîne de montagnes, le  terme Cordillera étant plus utilisé. Le terme sierra est utilisé dans les pays hispanophones et parfois aux États-Unis.

Chaînes de montagnes 
 , nom porté par plusieurs chaînes de montagnes.
  Espagne
 Sierra Nevada (Espagne),
 Sierra Morena se trouve dans le sud du pays ; il y a aussi le Parc naturel de la Sierra de las Nieves.
  États-Unis
 Sierra Nevada (États-Unis)
  Mexique
 , plusieurs chaînes de montagnes portent ce nom.
  Cuba
 Sierra Maestra (massif montagneux),
 Sierra Cristal.

Lieux 

 À Cuba, Sierra de Cubitas est une localité de la province de Camagüey
 En Équateur, la Sierra est une région de la cordillère des Andes. 
 Dans tous les pays d'Amérique du Sud traversés par la cordillère des Andes, la Sierra désigne cette chaîne montagneuse (Venezuela, Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Argentine, Chili).
 En Espagne, Sierra est un quartier de la commune de Karrantza, dans la province de Biscaye.
 En Afrique, la Sierra Leone est un État situé entre la Guinée et le Liberia.

Organisation 
 Sierra Club, une organisation environnementale des États-Unis.

Divertissement 
 Sierra Entertainment, anciennement Sierra On-Line, est une entreprise qui produit ou distribue des jeux vidéo (Leisure Suit Larry, Gabriel Knight, Half-Life, etc.). 
 Sierra, le second tome de la série de bande dessinée Pixie.

Cinéma 

  Sierra (USA 1950), un western américain réalisé par Alfred E. Green.
  La Sierra (USA, COL 2005), un film documentaire sur une bande de jeunes à Sierra, un quartier dans Medellín, dans la guerre en Colombie.

Télévision 
  Sierra, une série télévisée américaine diffusée en 1974.

Alphabet 
 dans l'alphabet radio, c'est la lettre S.

Technologie 
 Sierra (ATS-2), un superordinateur américain.

Automobile 
 Le moteur Sierra connu également sous le nom de « moteur Cléon-fonte » est un moteur thermique automobile développé et produit par Renault au début des années 1960 et utilisé jusqu’en 2004 par Dacia. 
 Sierra est le nom européen d'un modèle de Ford produit entre 1982 et 1993.
 La Monteverdi Sierra, du constructeur Monteverdi

Personnalités 

 Álvaro Sierra (né en 1967), coureur cycliste colombien ;
 Arlenis Sierra (née en 1992), coureuse cycliste cubaine ;
 Bianca Sierra (née en 1992), footballeuse mexicaine ;
 
 Eddie Sierra (1950-), compositeur et chanteur argentin ;
 Francisca Colomer Sierra dite La Rubia de Málaga (1861-1925), chanteuse de flamenco espagnole.
 Gregory Sierra (1937-2021), acteur américain ;
 Jordan Sierra (né en 1997), footballeur équatorien ;
 José Manuel Sierra (né en 1978), handballeur espagnol ;
 José Maria Sierra Fortuny (1925-1998), guitariste classique espagnol ;
 José Roberto Sierra (né en 1967), coureur cycliste espagnol ;
 Leonardo Sierra (né en 1968), coureur cycliste vénézuélien ;
 Manuel Sierra (né en 1980), joueur français de rugby à XV ;
 Santiago Sierra (né en 1966), artiste espagnol :
 Yecid Sierra (né en 1994), coureur cycliste colombien.

Voir aussi